Garey steht für:

 Garey (Kalifornien), Ort im Santa Barbara County
 Diane Garey (* 1949), US-amerikanische Filmproduzentin und Filmeditorin sowie Regisseurin
 Jason Garey (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Michael Garey (* 1945), US-amerikanischer Informatiker